Sausen ist der Name von:

Familienname:
 Franz Sausen (1810–1866), deutscher Theologe
 Hermann-Josef Sausen (* 1950), deutscher Diplomat, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Panama

Ortsname:
 Sausen (Kreis Insterburg)